Charles Suisse est un Parisien neveu de Martin François Suisse. Martin François Suisse, modèle et élève de Jacques-Louis David, a fondé, en 1815 à Paris, l'académie Suisse.
Charles Suisse (1846-1906) est un architecte français